Cromberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Cromberger (auch Juan, Johann; † 1540), Gründer der ersten Druckerei in Amerika
 Jakob Cromberger († 1528), Drucker